Mondo – totalità della dimensione in cui vivono gli esseri umani

Cinema
 Mondo – film del 1995 diretto da Tony Gatlif

Economia
 Mondo – azienda italiana di prodotti plastici
 Mondo TV – azienda italiana di animazione

Geografia 
 Mondo – città della regione di Kanem, Ciad
 Mondo – circoscrizione del distretto urbano di Kahama, Tanzania
 Mondo – circoscrizione del distretto di Kishapu, Tanzania
 Mondo – circoscrizione della regione di Mwanza, Tanzania

Musica
 Mondo/Finito – singolo di Riccardo Fogli del 1976
 Mondo – album di Riccardo Fogli del 1992
 Mondo – singolo di Cesare Cremonini del 2010
 Mondo – album degli Electric Guest del 2012

Personaggi fittizi
 Mondo – personaggio della serie di videogiochi Battle Arena Toshinden
 Mondo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Re Mondo – personaggio dei Power Rangers

Persone
 Domenico Mondo – artista italiano
 Lorenzo Mondo – critico letterario, scrittore e giornalista italiano

Altro
 Mondo – figura araldica
 Mondo – nome alternativo del gioco della campana

Pagine correlate
 Il Mondo

Altri progetti